Le patronyme néerlandais Verwilghen indique une provenance d'un endroit où se trouve une saulaie (nl:wilg : saule).

Le ver- (provenance) est une contraction de van et der.

Le mot wilghen peut être décliné sans -n final: wilghe.

Au nord des Pays-Bas, le -g- est utilisé au lieu du -gh-.

Patronyme

Verwilghen 
 Alfons Jean Ferdinand Marie Verwilghen (1862-1933), baron, banquier, avocat, et homme politique belge ;
 Marc Verwilghen (1952-), homme politique belge flamand ;
 Michel Verwilghen, auteur, professeur émérite de la faculté de droit de l'UCL ;
 Raphaël Verwilghen (1885-1963), architecte belge ;
 Théo Verwilghen (1920 - ?), architecte et aquarelliste.

Patronyme flamand